«Ночные пришельцы» — название ряда фильмов:

 «Ночные пришельцы» — британский художественный фильм 1971 года.
 «Ночные пришельцы» — американский художественный фильм 1995 года.